tenis ziemny
 tenis stołowy
 tenis ziemny na wózkach
 soft tenis
 tenis – tkanina

Zobacz też 
 jeu de paume – stara francuska gra polegająca na przerzuceniu piłki przez siatkę za pomocą rakietki
 ricochet – odmiana squasha
 squash – odbijanie rakietą piłki o ścianę w sposób, który utrudni odbicie piłki przeciwnikowi